Il singolare maschile degli Internazionali di Tennis di Bergamo 2018 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2018. Jerzy Janowicz era il detentore del titolo ma non ha partecipato in questa edizione. Matteo Berrettini ha vinto il torneo sconfiggendo in finale Stefano Napolitano con il punteggio di 6-2 3-6 6-2.

Teste di serie

  Matteo Berrettini (campione)
  Gleb Sakharov (primo turno)
  Jürgen Zopp (semifinale)
  Mats Moraing (secondo turno)

  Lorenzo Sonego (semifinale)
  Jaume Munar (primo turno)
  Salvatore Caruso (quarti di finale)
  Uladzimir Ihnacik (secondo turno)

Qualificati

  Nino Serdarušić (primo turno)
  Sadio Doumbia (primo turno)

  Filip Horansky (primo turno)
  Laurynas Grigelis (primo turno)

Lucky Loser
  Luca Vanni (secondo turno)
  Andrea Basso (primo turno)

Wildcard

  Ernests Gulbis (secondo turno)
  Alejandro Davidovich Fokina (primo turno)

  Thiemo de Bakker (secondo turno)
  Gianluigi Quinzi (seondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa